Concertstuk voor viool en orkest (Aulin) - concertstuk van Tor Aulin
 Concertstuk voor viool en orkest (Maes) - concertstuk van Jef Maes